El término Paradilla puede referirse a:

 Paradilla de la Sobarriba, localidad del municipio de Valdefresno, provincia de León (España);
 Paradilla de Gordón, localidad del municipio de La Pola de Gordón, provincia de León (España);
 La Paradilla, localidad del municipio de Santa María de la Alameda, provincia de Madrid (España);
 Paradilla de Alcor, barrio anejo a la localidad y municipio de Autilla del Pino, provincia de Palencia (España).